Брестский полк ():

  — создан 14 сентября 1684 года и расформирован 25 ноября 1762 года.
  — 1 января 1791 года переименован в 26-й линейный пехотный полк; расформирован в 1775 году.

См. также 
 Брестский 49-й пехотный полк